Települések
 Orlando, amerikai város Floridában
 Orlando, amerikai város Kentuckyben

Művészet
 Orlando (1928), Virginia Woolf regénye
 Orlando (1992), Sally Potter filmje Virginia Woolf regénye alapján
 Orlando (1732), Händel operája